Мишель Джонсон (, род. ) — американская актриса, наиболее известная по своей роли в фильме 1984 года «Во всём виноват Рио», которая принесла ей номинацию на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая новая звезда». Джонсон после сыграла главные женские роли в фильмах «Энтузиаст» (1986), Музей восковых фигур (1988) и «Мерцающий» (1996), однако чаще всего снималась в сделанных для телевидения фильмах.

На телевидении Джонсон снялась в финальном сезоне ситкома «Лодка любви». Она сыграла Дженнифер Джанзен в телефильме 1998 года «Даллас: Война Юингов», хотя в 1985 году сыграла другую роль в одном из эпизодов сериала «Даллас». Также в разные годы она появилась в сериалах «Отель», «Чарльз в ответе», «Детективное агентство «Лунный свет»», «Байки из склепа», «Мелроуз Плейс», «Она написала убийство» и «За гранью возможного».
 
С 1999 по 2002 год Джонсон была замужем за бейсболистом Мэттом Уильямсом. Она прекратила свою карьеру в начале двухтысячных и в последний раз привлекала внимание прессы в 2009 году, продав свой дом в Западном Голливуде за 4,1 млн долларов.

Фильмография 

 Во всём виноват Рио (1984)
 Лодка любви (7 эпизодов, 1984—1985)
 Энтузиаст (1986)
 Нападение птиц (1987)
 Музей восковых фигур (1988)
 Рискованное занятие (1990)
 Желания сбываются (1990)
 Кровные узы (1991)
 Сумасшедшая история (1991)
 Далеко-далеко (1992)
 Смерть ей к лицу (1992)
 Доктор Усмешка (1992)
 Выстрел в упор (1994)
 Недозволенные сны (1994)
 Донор (1995)
 Мерцающий (1996)
 Бегущая мишень (1996)
 Когда пуля попадает в цель (1996)
 Подопытный (1996)
 Даллас: Война Юингов (1998)
 Вечная месть (2000)
 Микки (2004)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США